2001, jaar in de 21e eeuw volgens de christelijke jaartelling
 2001, natuurlijk getal volgend op 2000 en gevolgd door 2002
 2001 (album), album van Dr. Dre
 2001: A Space Odyssey, film van Stanley Kubrick